Читра Фебрианти (, род. 22 февраля 1988) — индонезийская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 53 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпионка Исламиады-2013, призёр игр Юго-Восточной Азии (2011, 2013).

Карьера 
На Олимпиаде 2012 в Лондоне Читра Фебрианти заняла четвертое место в весовой категории до 53 кг с результатом 206 кг. Позже из-за дисквалификации олимпийской чемпионки Зульфии Чиншанло (Казахстан) и бронзового призёра Кристины Йову (Молдавия) к индонезийской спортсменке перешла серебряная медаль игр.

Спортивные результаты

Ссылки 
 
 Ситра Фебрианти на сайте IWF
 Ситра Фебрианти на сайте IWRP

Тяжелоатлеты Индонезии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года